Montaut – francuska miejscowość w regionie Akwitania, departament Dordogne
 Montaut – francuska miejscowość w regionie Akwitania, departament Landes
 Montaut – francuska miejscowość w regionie Akwitania, departament Lot i Garonna
 Montaut – francuska miejscowość w regionie Akwitania, departament Pyrénées-Atlantiques
 Montaut – francuska miejscowość w regionie Midi-Pireneje, departament Haute-Garonne
 Montaut – francuska miejscowość w regionie Midi-Pireneje, departament Ariège
 Montaut – francuska miejscowość w regionie Midi-Pireneje, departament Gers